Свищовски манастир може да се отнася за:

 Свищовски манастир „Покров Богородичен“ – действащ девически манастир от 14 век
 Свищовски манастир „Св. св. Петър и Павел“ – действащ девически манастир от 20 век